Mădălina Amon () este o cantautoare română de muzică folk. Este artistă, interpretă și compozitoare de muzică și versuri, profesor și coordonator muzical. În 2006 a înființat Asociația Culturală Amon, unde promovează și desfășoară multe proiecte muzicale și artistice.Din 26 iulie 2010 a înființat grupul Generația Folk, ce a avut la început 9 membrii, apoi numărul lor a crescut în timp, iar în prezent au făcut parte din acest grup aproximativ 600 de copii și tineri ce au învățat să cânte la chitară și au participat la serile folk, la concerte, la tabere de Cultură și Creație și la alte evenimente culturale organizate de Asociația Culturală Amon sau de alte instituții. Madalina Amon este instructor de chitară - muzică folk din anul 1998, când a predat cursuri la Cercul Militar din Craiova, unde susținea și concerte singură sau cu elevii. Pe 28 februarie 1999 a participat din partea Cercului Militar Craiova, într-un spectacol dedicat Batalionului 96 Geniu din Bosnia - Herțegovina. În anul 2000, la sugestia ei, i-a naștere, în Caracal, Festivalul de muzică folk "Voci Tinere", din cadrul Cercurilor Militare din România, unde a participat ca membru al juriului mulți ani, apoi a participat cu elevi în concurs, reprezentând Cercul Militar Craiova și obținând rezultate maxime. În Cenaclul Flacăra al poetului Adrian Păunescu a cântat din anul 1992 până în 2010 când poetul Adrian Păunescu a murit.

Carieră

Debut în Cenaclul Flacăra/Totuși Iubirea 
A cântat prima dată alături de Cenaclul Totusi Iubirea, condus de Adrian Paunescu în 1991 și s-a alăturat Cenaclului Flacăra/Totuși Iubirea din 1992.

Albume 
A lansat de-a lungul carierei muzicale 5 albume de muzică folk, plus single-uri.

Asociația Culturală Amon 
În prezent conduce Centrul Cultural Amon, cu proiectul său cel mai puternic Grupul "Generația Folk", ajuns la 13 ani de activitate. În fiecare an Centrul organizează seri de muzică folk pentru copii și tineri, dar și Concertul caritabil "Daruri din Inimă" ajuns la a 13-a ediție în 2020. Un alt proiect al Mădălinei Amon, care urmărește promovarea copiilor și tinerilor din muzica folk, este emisiunea online "Jurnal de Artist", care poate fi vizionată pe canalul de YouTube Generația Folk

Nașteri în 1967
Nașteri pe 22 octombrie
Cantautori români
Cenaclul Flacăra
Cântăreți români de folk
Craioveni